Příjmení Baker nosí více různých osobností:

 Ace Baker – americký skladatel a klávesista
 Alan Baker – britský a anglický matematik
 Anita Bakerová – americká zpěvačka
 Bastian Baker – švýcarský zpěvák, písničkář a umělec
 Bill Baker – americký hokejový obránce
 Brian Baker – více osob
 Carroll Bakerová – americká herečka
 Chet Baker – americký jazzový hudebník
 Colin Baker (* 1943) – britský herec
 Colin Baker (fotbalista) (* 1934) – velšský fotbalista
 Diane Baker – americká herečka a producentka
 Ellen S. Bakerová – americká astronautka a lékařka
 George Baker – nizozemský zpěvák
 Gilbert Baker – americký umělec a aktivista
 Ginger Baker – anglický bubeník
 Howard Baker – americký politik
 James Baker – americký politik, ministr zahraničí
 Janet Bakerová – americká operní pěvkyně
 John Gilbert Baker – britský botanik
 Josephine Bakerová – americko-francouzská tanečnice a zpěvačka
 Kenny Baker – britský herec
 Lewis Baker – anglický fotbalista
 Mary Bakerová Eddyová – americká náboženská vůdkyně
 Michael Allen Baker – americký kosmonaut
 Mickey Baker – americký kytarista
 Mitchell Bakerová – americká manažerka
 Philip Noel-Baker – britský politik
 Richard Baker – australský politik
 Richard A. Baker – americký filmový maskér
 Robert Baker – americký atlet
 Sala Baker – novozélandský herec a kaskadér
 Samuel Baker – anglický cestovatel
 Shaun Baker – hudební skladatel
 Shorty Baker – americký trumpetista
 Simon Baker – australský herec
 Stephen Baker – více osob
 Sue Baker – tenistka
 Thomas Baker – anglický malíř
 Tom Baker (Thomas Stewart Baker) – anglický herec
 Troy Baker – americký zpěvák

Podobné příjmení 
 Barker

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení